Westmore ist der Familienname folgender Personen:
 Bud Westmore (1918–1973), US-amerikanischer Maskenbildner 
 McKenzie Westmore (* 1977), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin
 Michael Westmore (* 1938), US-amerikanischer Maskenbildner
 Monty Westmore (1923–2007), US-amerikanischer Maskenbildner
 Wally Westmore (1906–1973), US-amerikanischer Maskenbildner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westmore (Maryland)
 Westmore (Montana)
 Westmore (North Carolina)
 Westmore (Vermont)